Luca Boscoscuro – dirigente sportivo e pilota motociclistico italiano
 Martina Boscoscuro – pallavolista italiana